Folwell ist der Nachname der folgenden Personen: 

 Arthur Folwell (1904–1966), australischer Fußballspieler und -trainer
 Bill Folwell (1939–2019), amerikanischer Rock- und Jazzmusiker